KPU steht für:
 die Kommunistische Partei der Ukraine
 die umstrittene Diagnose Kryptopyrrolurie, siehe Hämopyrrollaktamurie
 die Präfekturuniversität Kyōto (von engl. Kyoto Prefectural University)

kpu steht für:
 Kafoa (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf dem Alor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien

KPU